Старле́тка (англ. starlet — зірочка, «star» — зірка і «-let» — зменшувальний суфікс) — молода актриса, яка подає надії. 

Зазвичай старлетка — це молода, спрагла до успіху і грошей актриса, готова на все, щоб привернути увагу маститих режисерів або продюсерів, яка, якщо і стає відомою, то, в першу чергу, завдяки своїй сексапільній зовнішності, а не таланту.

Посилання 
 СТАРЛЕТКА - Тлумачення та орфографія на СЛОВНИК.НЕТ

Актори